Лу́кас Рупп (, ; 8 января 1991, Хайдельберг, Германия) — немецкий футболист, полузащитник английского клуба «Норвич Сити».

Карьера 
Первый профессиональный контракт Лукас подписал с «Карлсруэ» в 2009 году. Тогда же он был подключен к тренировкам со второй командой, за которую дебютировал 13 мая 2009 года в гостевом поединке 30-го тура Южной Регионаллиги против «Вальдхофа», который закончился крупным поражением со счётом 0:3. Лукас вышел с первых минут и провёл на поле весь матч.

В сезоне 2009/10 он являлся уже основным игроком второй команды и вскоре стал призываться в первую. 21 марта 2010 года Лукас вышел на поле в футболке «Карлсруэ» на гостевой поединок 27-го тура против «Рот-Вайсса» из Оберхаузена. Матч закончился поражением со счётом 0:1, Лукас вышел на поле на 81-й минуте заменив Годфрида Адуобе.

Сезон 2010/11 Лукас провёл уже в качестве основного игрока «Карлсруэ», и его роль в командуе была очень высока. Он принял участие в 24-х матчах и забил три мяча, что помогло команде сохранить прописку во Второй Бундеслиге, которая заняла 15-е место.

Летом 2011 года Лукас вместе с одноклубником Маттиасом Циммерманом перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию». 7 августа 2011 года Лукас дебютировал в Бундеслиге в гостевом поединке первого тура против мюнхенской «Баварии», который закончился неожиданной победой со счётом 1:0 благодаря голу Игора Де Камарго. Лукас вышел на поле на 90-й минуте, заменив Марко Ройса.

16 мая 2014 года Рупп перешёл в «Падерборн 07».

24 июня 2015 года Рупп подписал трёхлетний контракт со «Штутгартом»

В сезоне 2016/17 Лукас Рупп стал игроком «Хоффенхайма». В январе 2020 года Рупп перешел в «Норвич Сити».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Норвич Сити» 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Норвич Сити»